Der Begriff Battlezone bezeichnet

 Ein Arcade-Spiel von 1980, siehe Battlezone (Arcade-Spiel)
 Ein PC-Spiel von 1998, siehe  Battlezone (Computerspiel)
 Eine Band des englischen Rocksängers Paul Di’Anno